Adam Mair (1979-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Charles Mair (1838 ou 1840-1927), poète, franc-maçon et nationaliste canadien ;
 Chiara Mair (1996-), skieuse alpine autrichienne ;
 David Mair (1984-), lugeur italien ;
 Gerhard Mair (1942-2004), joueur de football autrichien ;
 Hans Mair von Landshut, peintre et graveur actif en Bavière à la fin du  ;
 John Mair (1467-1550), philosophe écossais ;
 John Mair (1963-), athlète jamaïcain ;
 Keith Mair (1944-), entraîneur et dirigeant de basket-ball néo-zélandais ;
 Lee Mair (1980-), footballeur écossais ;
 Paulus Hector Mair, auteur au  de traités d'escrime ;
 Michael Mair (1962-), skieur alpin italien ;
 Sigisfredo Mair (1939-1977), lugeur italien.

Homonymie de patronyme